Paola – miejscowość we Włoszech
 Paola – miejscowość na Malcie
Paola – włoski odpowiednik imienia Paula
Miasta w USA:
 Paola – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
Gminy w USA:
 Paola (ang. Paola Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami